Rywalizacja kobiet w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 17 stycznia 2015 roku na obiekcie o nazwie Johnny. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Amerykanka Arielle Gold, która nie została zgłoszona do startu przez amerykański związek snowboardowy. Nową mistrzynią świata została Chinka Cai Xuetong. Wicemistrzynią świata została Queralt Castellet z Hiszpanii, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła Francuzka Clémence Grimal.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015